

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Śliwniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Śliwniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Śliwniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce